Das CNS International 2006 fand vom 24. bis 29. September 2006 in Karatschi, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Vorjahressieger Jonathan Kemp nahm nicht erneut am Turnier teil. Im Endspiel setzte sich Adrian Grant gegen Mansoor Zaman mit 11:7, 6:11, 13:11 und 11:7 durch. Für Grant war es der zwölfte Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Farhan Mehboob einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2006/07
Squashturnier in Karatschi